
Molekulska formula -{C12H13N}- se može odnositi na:
 Rasagilin
 N,N-dimetil-1-naftilamin